Лас Арсинас има више значења:

 Лас Арсинас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Арсинас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику